Купжасар Нарибаевич Нарибаев (; 3 июня 1938, с. Бектобе, Джамбульский район, Джамбульская область, Казахская ССР, СССР — 22 июня 2020, Алма-Ата, Казахстан) — доктор экономических наук, профессор, академик Национальный Академии Наук Республики Казахстан, крупный организатор высшей школы, известный педагог и наставник молодежи, общественный и государственный деятель Республики Казахстан. Является действительным членом нескольких международных зарубежных Академий наук.

Опубликовал 300 научных работ общим объёмом 530 п. л., из них 30 книг и монографий, 15 брошюр.

Государственный и общественный деятель в качестве министра высшего и среднего специального образования Казахстана, депутата Верховного Совета КазССР двух созывов и члена ЦК Компартии Казахстана. Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби Казахского национального университета имени аль-Фараби в течение 10 лет.

Семья 
 Сын — Нарибаев Марат Купжасарович, доктор экономических наук;
 Дочь — Нарибаева Эльвира Купжасаровна, кандидат технических наук;
 Дочь — Нарибаева Надежда Купжасаровна, кандидат юридических наук;
 Внуки — Ельжан, Елжасар, Назар, Чингиз, Таиржан, Амина и София.
 Супруга — Валентина Павловна Нарибаева.

Хобби — чтение мемуарной литературы, поэзии, фольклора и истории Казахстана.

Образование 
 1945—1949 — Начальная школа в селе Бекто6е Джамбульского района Джамбульской области.
 1949—1952 — Семилетняя школа в селе Кзыл-Шарык Джамбульского района Джамбульской области.
 1952—1955 — Средняя школа N2 38 в г. Джамбул (ныне Тараз).
 1955—1960 — Экономический факультет КазГУ им. С. М. Кирова (ныне Казахский национальный университет имени аль-Фараби).
 1960—1963 — Аспирантура Московского финансового института, ныне Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.
 1964 — Защитил в Московском финансовом институте диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему «Развитие современных форм учёта в условиях его механизации».
 1977 — Институт Управления при Государственном комитете по науке и технике СССР, г. Москва.

Учёные степени 
 1980 — Доктора экономических наук. Тема диссертации — «Совершенствование организации учёта и управления с использованием вычислительной техники (опыт США и СССР)».Защитил в Московским финансовом институте
 1982 — Профессор по специальности «экономика».
 1994 — Член-корреспондент Национальной АН Республики Казахстан, г. Алматы, ныне Академия наук Казахстана.
 1994 — Академик Международной академии наук Высшей школы, г. Москва.
 1995 — Академик Академии наук высшей школы РК, г. Алматы.
 1996 — Академик Академии экономических наук Украины, г. Киев.
 1998 — Академик Международной экономической академии Евразии, г. Алматы.
 2003 — Академик Национальной академии наук Республики Казахстан, г. Алматы, ныне Академия наук Казахстана.
 2005 — Академик Академии педагогических наук Казахстана, г. Алматы.

Трудовая деятельность 
 1964—1976 — Старший преподаватель, доцент, декан, заведующий кафедрой, проректор по научной работе Алма-Атинского института народного хозяйства, ныне Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова.
 август 1973 — июнь 1974 — Стажёр-исследователь Принстонского, Флоридского, Нью-Йоркского университетов США.
 1976—1983 — Заместитель министра высшего и среднего специального образования Казахской ССР.
 1983—1987 — Министр высшего и среднего специального образования Казахской ССР.
 1987—1990 — Ведущий научный сотрудник, заведующий отделом проблем управления Института экономики Академии наук Казахской ССР.
 1990—1991 — Заместитель председателя Государственной комиссии Совета Министров Казахской ССР по экономической реформе.
 1991—2001 — Ректор, Казахский национальный университет имени аль-Фараби.
 2002—2006 — Проректор, Алматинский технологический университет.
 2006 — Главный научный сотрудник Института экономики Министерства образования и науки РК.

Участие в общественно-политической жизни 
 1964—1965 — Секретарь Комитета комсомола Алма-Атинского института народного хозяйства (АИНХ).
 1970—1972 — Секретарь партийной организации учетно-экономического факультета АИНХ.
 1970 — Участник и докладчик на Всесоюзной конференции по машинной обработке данных (г. Москва).
 1972—1976 — Ученый секретарь диссертационного совета АИНХ по присуждению учёных степеней кандидата экономических наук.
 1972—1976 — Научная стажировка в США.
 1975—1976 — Председатель Калининской районной организации общества «Знание» КазССР
 1975—1977 — Депутат Калининского райсовета народных депутатов, г. Алма-Ата.
 1976—1989 — Член Президиума Республиканского общества «Знание» Казахской ССР.
 август 1977 — Руководитель делегации Общества «Дружбы» КазССР в Индии.
 1978—1983 — Член диссертационного совета АИНХ по присуждению учёных степеней кандидата экономических наук.
 сентябрь 1982 — Участник и лектор выставки «Казахстан» в Югославии, г. Сараево.
 февраль 1984 — Руководитель делегации МинВУЗа СССР в Кампучии.
 1985 — Участник и докладчик на Международном Симпозиуме ЮНЕСКО по проблемам демократизации образования, Франция, г. Париж.
 1984—1987 — Депутат Верховного Совета Казахской ССР.
 1986—1990 — Член ЦК Компартии Казахстана.
 1991—1999 — Член Президиума ВАК РК, позже ДАНК МН-АН РК.
 июнь 1993 — Чтение лекций в Институте Стран Ближнего Востока Японского Международного Университета (Япония, г. Токио).
 сентябрь 1993 — Участник семинара «Дни Казахстана» во Франции (г. Париж, Ренн).
 октябрь 1993 — Участник конференции Международной Ассоциации Университетов (Египет, г.Александрия).
 январь-февраль 1994 — По приглашению посла США в Казахстане участник программы Информационного Агентства США «Управление * высшими учебными заведениями» (США).
 1994—1996 — Председатель диссертационного совета КазГУ им. Аль-Фараби по присуждению учёных степеней кандидата экономических наук.
 сентябрь 1994 — Участник и докладчик семинара Евразийской Ассоциации Университетов (Германия).
 1994—2002 — Член Президиума Комитета по Государственным премиям Республики Казахстан в области науки, техники и образования при Правительстве Республики Казахстан.
 февраль 1995 — Участник Генеральной конференции Международной Ассоциации Университетов (МАУ) (Индия, г. Дели).
 июнь 1995 — Участник международной конференции ректоров Вузов тюркоязычных стран мира (г. Бишкек).
 июнь 1995 — Участник учредительной конференции Международной сети Сотрудничества Университетов Европы и Азии (Италия, г. Рим).
 1995—1998 — Член коллегии Министерства образования РК, позже член кол¬легии Комитета образования Министерства образования, культуры и здравоохранения РК.
 1996—1998 — Член Национального совета по государственной политике при Президенте РК.
 апрель 1996 — Участник и докладчик международной конференции, посвященной 50-летию Анкарского университета (Турция).
 май 1996 — Участник делегации общественных и государственных деятелей Казахстана в России во главе c Президентом Республики Казахстан.
 1996—2000 — Член Высшего экономического Совета при Президенте РК.
 1996—2001 — Член Национальной Комиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО.
 1996—1999 — Член Бюро Отделения общественных наук HAH РК.
 1996—2008 — Член диссертационного совета КазГУ им. Аль-Фараби по присуждению учёной степени доктора Экономических наук
 ноябрь 1997 — Участник IV-го международного съезда МАУ (Таиланд, г. Бангкок).
 1997 — Член Организационного Совета международной школы -семинара по проблеме «Инновационные модели обучения в магистратуре», г. Алмать.
 октябрь 1998 — Участник и докладчик Всемирной конференции ЮНЕСКО по проблемам высшего образования (Франция, г. Париж).
 март 2000 — Участник и основной докладчик на Первой международной конференции университетов стран СНГ и Балтии, г. Москва, МГУ.
 октябрь-ноябрь 2000 — Участник международного семинара ректоров (Бельгия, Франция)
 май 2001 — Подписание Международного Договора c шанхайским и Пекинским университетами КНР (Китай).
 2002—2006 — Руководитель научно-методологического семинара для преподавателей Алматинекого технологического университета.
 2006 — Руководитель общества «Казак тілі» ИЭ МОИ РК.
 2007 — Член Экспертно-консультативного совета Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
 2008 — Член диссертационного совета при Институте экономики по защите докторских диссертаций.
 2008 — Член и заместитель председателя Республиканского Совета по развитию образования МОН РК.

Награды 
 1970 — Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
 1971 — Почетная грамота ЦК ЛКСМ Казахстана (г. Алматы).
 1977 — Почетная грамота Минвуза СССР (июль, г. Москва).
 1980 — Почетная грамота ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений СССР (август, г. Москва).
 1981 — Орден «Знак Почёта».
 1983 — Почетная грамота Всесоюзного общества «Знание» (январь, г. Москва).
 1984 — Медаль «Заслуженный интеллигент» (март, Монголия).
 1984 — Почетная грамота ЦК ВЛКСМ (июль, г. Москва).
 1985 — Почетная грамота Союза советских обществ дружбы и культурной связи c зарубежными странами (г. Москва).
 1996 — Удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники Казахстана».
 1998 — Медаль «Астана».
 2000 — Удостоен звания «Международный человек года-2000». Международный биографический центр, Великобритания.
 2001 — Почетный работник образования Республики Казахстан.
 2001 — Удостоен звания «Один из 500 основателей 21 века в области развития науки и образования». Международный биографический центр, Великобритания.
 2008 — Орден Парасат.

Научные труды 
 «Комплексная механизация обработки учетной информации» (8,1 п.л., изд. «Казахстан», 1969 г.),
 «Машинная обработка учетно-экономической информации'' (12 п.л., Минвуз, АИНХ, 1971 г.),
 „Механизация учетно-вычислительных работ“ (9,0 п.л., изд. „Кайнар“, 1970 г.),
 „Механизация бухгалтерского учета“ (8,4 п.л., изд. „Пищевая промышленность“, Москва, 1972 г.),
 „Механизация учета в сельскохозяйственных предприятиях“ (1З,5 п.л. изд. „Статистика“, Москва, 1974 г.)
 „Методы научных исследований в экономике“ (учебное пособие)»
 «Некоторые проблемы функционирования и регулирования рыночной экономики»
 «Формирование и регулирование рынка ценных бумаг»
 «Формирование промышленной политики Казахстана в условиях рынка»

Книги 
 1966 — «Кайнар» баспасы.
 1971 — «Есеп жұмыстарын механикаландыру» («Кайнар»).
 «Колхоздагы тексеру мен бақылау жұмысы» («Кайнар» баспасы, 5,2 б.т.)
 «Есеп жұмыстарын механикаландыру» («Кайнар», 1971 г., 9,2 б.т.)
 «Колхоз бен совхоздағы бұхгалтерлік есепті уйымдастару» («Кайнар», 1971 г., 12,3 б.т.)
 Экономикалық ілімдер тарихы", учебное пособие.
 «Экономикалык теория негіздері», учебник.
 «Менеджмент», учебник.

Монографии 
 1976 «Зарубежный опыт применения ЭВМ в организации учета и управления производством» (КазНИИНТИ).
 1976 «Опыт США по подготовке кадров и организации консультационной деятельности в сфере учета и управления производством» (КазНИИНТИ).
 1978 — «Основные тенденции современного развития учета в СССР и США» (изд. КазГУ).
 1979 — «Организация бухгалтерского учета в США» (изд. «Финансы»).
 1983 — Организация и методология бухгалтерского учета в условиях АСУ" (изд. «Финансы и статистика», Москва).

Родившиеся в Жамбылской области
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели Университета Нархоз
Ректоры Казахского национального университета имени аль-Фараби
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва